Fljótsheiði steht für: 

 ein Gebiet in der isländischen Gemeinde Þingeyjarsveit im Norden Islands, siehe Fljótsheiði (Þingeyjarsveit)
 ein Gebiet in der isländischen Gemeinde Ísafjarðarbær im äußersten Nordwesten Islands, siehe Fljótsheiði (Ísafjarðarbær)